Ånholm kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ånholm (vid Kivimo, Houtskär), Åboland, 
 Ånholm (vid Mossala, Houtskär), Åboland, 
 Ånholm, Nagu, Åboland, 
 Ånholm, Kimitoön, Åboland,

Åland 

 Ånholm, Brändö, 
 Ånholm, Kumlinge,

Se även
Ånholmen
Ånholmarna
Ådholm

Robotskapade Finlandförgreningar